Diference může být:
 rozdíl, odchylka

matematika
 diference (matematika) – malý, ale konečný rozdíl v hodnotě proměnné, obvykle označovaný jako Δx (delta x); limitním přechodem se diference mění v diferenciál (dx)

filosofie
 specifická diference – filosofii rozdíl mezi jednotlivými druhy téhož rodu
 ontologická diference – ve filosofii B. Spinozy základní rozdíl mezi Bohem a světem, ve filosofii M. Heideggera rozdíl mezi bytím a jsoucím

jiné
 diference (lingvistika) F. de Saussure je význam dán diferencemi mezi fonémy, slovy
 princip diference – v teorii spravedlnosti J. Rawlse říká, že nerovnosti jsou přijatelné, pokud prospívají těm nejméně zvýhodněným
 diference (systémy) – podle systémové teorie N. Luhmanna se každý podsystém společnosti vyděluje na základě jedné vůdčí diference